Marte kan syfta på:

 Marte (namn) – namn med namnsdag i Norge den 17 oktober
 Marte/Sea Killer –  italiensk sjömålsrobot

Geografi

Mexiko 

 Marte, Mexiko, Coahuila, General Cepeda,

Nigeria 

 Marte (distrikt), Borno,